Toponímia:
 Serra Alta: serra dels municipis de Cubells i Foradada (Noguera)
 Serra Alta: serra dels municipis de Porrera i Falset (Priorat)
 Serra Alta: serra dels municipis de la Llacuna (Anoia) i Querol (Alt Camp)
 Serra Alta: serra del municipi de Lladurs (Solsonès)
 Serra Alta: serra dels municipis de Montagut i Oix i Sales de Llierca (Garrotxa)
 Serra Alta: serra del municipi de Valls (Alt Camp)
 Serra Alta: serra del municipi de Soriguera (Pallars Sobirà)
 Serra Alta: serra del municipi de Vespella de Gaià (Tarragonès)
 Serra Alta: serra del municipi de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)